Lombardzka Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku lombardzkim. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku lombardzkim

Edycje językowe Wikipedii